Příjmení Foukal nosí více významných osobností:

 Alena Foukalová (* 1960) – česká daňová poradkyně
 Jan Foukal (* 1979) – český filmový režisér
 Martin Foukal (* 1953) – český notář